Polygonifolia är ett släkte av kransörtsväxter. Polygonifolia ingår i familjen kransörtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kransörtsväxter
Polygonifolia